Surian ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Surian (1670–1754), römisch-katholischer Bischof und Mitglied der Académie française
 Joseph Donat Surian († 1691), französischer Arzt und Apotheker